Liliomfi (1849) Szigligeti Ede vígjátéka
 Liliomfi (1915) Janovics Jenő filmje
 Liliomfi (1954) Makk Károly filmje
 Liliomfi (1983) Marton László filmje

Jegyzetek